Pimposto-branco é nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Anacyclus clavatus
 Anacyclus radiatus